Deze lijst omvat voetballers die bij de Belgische club Lommel SK spelen of gespeeld hebben. De lijst is gerangschikt volgens het alfabet. Dit artikel bevat spelers van beide clubs genaamd Lommel SK, zowel Lommel SK (2554) als Lommel SK (1986).

Deze lijst is volledig geüpdatet tot 14 december 2022.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Y

Z

Lommel, SK
Spelers
Sport in Lommel